

Нью-Александрія — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Александрія — селище, штат Огайо